Burnt Islands (Newfoundland en Labrador) - gemeente in Newfoundland en Labrador, Canada
 Burnt Islands (Northwest Territories) - eilandengroep in de Northwest Territories, Canada
 Burnt Islands (Schotland) - eilandengroep bij Schotland